Алексе́й Сазо́нов:
 Сазонов, Алексей Андреевич (род. 1953) — российский дипломат.
 Сазонов, Алексей Витальевич — эсер, уполномоченный правительства Дербера и Западно-Сибирского Комиссариата в Новониколаевске, известный сибирский кооператор и политик, председатель всероссийского совета кооперативных съездов в 1919 году.
 Сазонов, Алексей Николаевич (1910—1993) — советский сценарист.
 Сазонов, Алексей Фёдорович (род. 1992) — российский футболист.